1937 è un cortometraggio del 2008 diretto da Giacomo Gatti e Francesco Carrozzini, scritto da Carlo Gabardini con le musiche di Pivio e Aldo De Scalzi presentato in concorso alla 65ª Mostra internazionale arte cinematografica di Venezia del 2008.

Trama
Il film racconta la storia di una donna di origini europee che abita clandestinamente la stanza di un lussuoso albergo decaduto, mantenuta da un cameriere dalle poche aspirazioni. Sophie sognava una vita di affermazioni sociali e ricchezza, ma ora, per sfuggire dall’anonimato metropolitano, non le resta che progettare un piano che la possa immortalare sulle pagine della cronaca nera.

Produzione
Il film è girato interamente a New York al Chelsea Hotel in cui Arthur Clarke e Stanley Kubrick hanno scritto 2001: Odissea nello spazio, Bob Dylan ha scritto Blonde on Blonde, Andy Warhol ha girato The Chelsea Girls, Luc Besson ha girato Leon e Abel Ferrara Chelsea on the rocks.

Giacomo Gatti e Francesco Carrozzini hanno già lavorato assieme realizzando il promo internazionale “Genio Perpetuo” per la 51ª Biennale d'Arte di Venezia 2005 e il documentario Wierszalin del 2007 sulla compagnia dell’omonimo teatro polacco.

Distribuzione 
Presentato in concorso alla 65ª Mostra internazionale arte cinematografica di Venezia del 2008 e come evento speciale al Milano Film Festival 2008, ha in seguito partecipato al Miami International Film Festival del 2009, al Sofia International Film Festival del 2009, al RIFF - Rome Independent Film Festival del 2009 e a Visioni Italiane Cineteca di Bologna del 2009.

Note

Collegamenti esterni 
 
 Venezia 65 - il calendario ufficiale, su Sentieri selvaggi (rivista), sentieriselvaggi.it 
 Natalie Portman debutta alla regia per lei Lauren Bacall e Ben Gazzara, su Quotidiano, quotidiano.net

Film drammatici
Film thriller